Gaußstein steht für:
 Gaußstein, ein Vermessungspunkt
 Gaußstein, Vermessungspunkt in Deiderode, Gemeinde Friedland, Landkreis Göttingen, Niedersachsen, siehe Deiderode #Sehenswürdigkeiten
 Gaußstein (Lichtenberge) Vermessungspunkt oberhalb der Burgruine Lichtenberg bei Salzgitter, Niedersachsen 
 Gaußstein, Vermessungspunkt auf dem Solling, Niedersachsen, siehe Dasseler Becken #Gaußsteine
 Gaußstein, Vermessungspunkt in Unterlüß, Gemeinde Südheide, Landkreis Celle, Niedersachsen, siehe Unterlüß #Landvermessung durch Carl Friedrich Gauß